

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kotłów – część wsi Świniary w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Kotłów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat

Zobacz też 
 Kotłówka, Kotły, Kotłowo